Plaats in Indonesië
 Tanjung Eran (Pino), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Tanjung Eran (Pendopo), een plaats in het bestuurlijke gebied Empat Lawang in de provincie Zuid-Sumatra